Kelton ist der Familienname folgender Personen:
 Elmer Kelton (1926–2009), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Gene Kelton (1953–2010), US-amerikanischer Musiker, Sänger und Songwriter
 Kate Kelton (* 1978), kanadische Schauspielerin und Model
 Stephanie Kelton (* 1969), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Paul Kelton (* 1965), US-amerikanischer Historiker
 Pert Kelton (1907–1968), US-amerikanische Schauspielerin